«Почётный гражданин Берлина» () — звание, учреждённое в 1813 году и присваемое Сенатом Берлина по соглашению с Палатой депутатов Берлина немцам и гражданам иностранных государств «за заслуги перед Берлином».

Основания и права 
Почетное гражданство является самой высокой наградой Берлина. Звание может быть присвоено только при жизни лауреата, однако имеются и четыре исключения из этого правила — Отто Нагель, Генрих Цилле, Николай Берзарин, Марлен Дитрих. Звание присваивается Сенатом Берлина по соглашению с Палатой депутатов Берлина немцам и гражданам иностранных государств «за заслуги перед Берлином». Кандидатов в почётные граждане могут предлагать члены Палаты депутатов и Сената,  и . Присвоение звания несёт за собой получение почётным гражданином ряда льгот, включая выбор художника для официального портрета, а также погребение за счёт Земли Берлин. В  располагается галерея почётных граждан Берлина, которая в настоящее время состоит из 52 портретов.

История 
Первым почетным гражданином Берлина стал в 1813 году пробст , удостоенный этого звания за заслуги во время французской оккупации Берлина. В 1948 году из тех почётных граждан Берлина, кому это звание было присвоено при Третьем рейхе, были исключены Адольф Гитлер, Герман Геринг, Йозеф Геббельс, Вильгельм Фрик. Ввиду разделения Берлина звание присваивалось как властями Западного Берлина, так и Восточного, а после воссоединения страны, в 1992 году по решению президента Палаты депутатов Берлина  из 25 «восточноберлинских почётных граждан» это звание сохранили только 7 человек: Отто Нагель, Генрих Цилле, Анна Зегерс, Валерий Быковский, Зигмунд Йен, , . В число лишённых звания попал Николай Берзарин, которому почётное гражданство было присвоено повторно в 2003 году по решению правящего бургомистра Берлина Клауса Воверайта.

Почётные граждане Берлина (с 1813 года) 
Особенности

Примечания

Ссылки 
 
 

Появились в 1813 году
Берлин

Награды Германии